Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 2 до 3 августа в Палау Сан Жорди. Приняли участие 34 спортсмена из 29 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Заплывы  (PDF)
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013